Duch w Monte Carlo – powieść Barbary Cartland
 Duch w Monte Carlo – film z 1990 roku